Incantatrice - donna dedita a incantesimi, talora sinonimo di strega

 Incantatrice (Enchantress) – personaggio dei fumetti DC Comics
 Incantatrice (Enchantress) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Incantatrice (Enchantress Mine) – romanzo di Bertrice Small del 1987

Pagine correlate 
L'incantatrice